Тюбінг — елемент збірної конструкції.
 Тюбінг — катання на надувній камері.